Balla Kálmán (1869–1946) színész
 Balla Kálmán (1954) költő, szerkesztő, műfordító